Mužská dvouhra Western & Southern Open 2018 probíhala ve druhé polovině srpnu 2018. Do singlové soutěže cincinnatského tenisového turnaje nastoupilo padesát šest hráčů. Z kvalifikace se probojovalo devět tenistů, z toho sedm řádně po výhrách ve dvou kolech a dva jako tzv. šťastní poražení po odstoupení singlistů. Obhájcem titulu byl pátý nasazený Bulhar Grigor Dimitrov, kterého ve třetím kole vyřadila bývalá světová jednička Djoković.

Vítězem se stal desátý nasazený Srb Novak Djoković, jenž ve finále zdolal švýcarskou světovou dvojku Rogera Federera po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–4. Ve čtyřicátém šestém vzájemném duelu vybojoval dvacátou čtvrtou výhru. V probíhající sezóně si tak, po wimbledonském triumfu, připsal druhé turnajové vítězství, které představovalo jubilejní sedmdesátý singlový titul na okruhu ATP Tour ve sto prvním odehraném finále a 31. trofej v kategorii Masters, řadící jej na druhé místo za Nadala. Djoković se tak stal prvním tenistou, který vyhrál všech devět podniků série Masters, v této podobě hrané od vzniku okruhu ATP Tour v roce 1990. Na zkompletování tzv. kariérního Zlatého Mastersu přitom čekal pět let, ale ze všech pěti předchozích finále Cincinnati Masters odešel poražen, z toho třikrát od Federera. V této statistice za ním zaostávali Rafael Nadal, Andre Agassi, Andy Murray a Švýcar s trofejemi dobytými na sedmi turnajích, Federerovi scházelo zvítězit na antukových událostech Monte-Carlo Masters a Rome Masters.

Nasazení hráčů 
Osm nejvýše nasazených hráčů obdrželo volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Kvalifikace

Nasazení hráčů

Kvalifikanti

Šťastní poražení

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Western & Southern Open 2018